Жозеф-Клемент Гарнье (; ) — французский , политэконом, ,  и ; сенатор от Приморских Альп.

Биография 
Жозеф Гарнье родился 3 октября 1813 года во французском селе Бёй в Приморских Альпах в семье местного фермера. По окончании средней школы в Драгиньяне, поступил в Высшую парижскую школу коммерции.

Преподавал в различных учебных заведениях (включая альма-матер) политическую экономию и коммерческие науки.

В августе 1860 года его заслуги перед отечеством были отмечены орденом Почётного легиона.

В 1876 году Жозеф-Клемент Гарнье был избран сенатором от родного департамента.

Издал вместе с Росси и снабдил введением сочинения Мальтуса; основал франкоязычный «» и редактировал его до самой смерти.

Ж. Гарнье был последователем Фредерика Бастиа, сторонником идей экономического либерализма Сэ и теории народонаселения Мальтуса. Был избран в члены Академии моральных и политических наук.

Жозеф-Клемент Гарнье умер 25 сентября 1881 года в городе Париже и был погрёбён на Кладбище Монмартр.

Библиография 

 Начальные основания политической экономии : Пер. с фр. / [Соч.] Иосифа Гарнье. — Санкт-Петербург : В. Ососов, 1858. — IV, 380 с.; 22.; — .
 Начала финансов : Пер. с фр. / Соч. Иосифа Гарнье, проф. Уч-ща мостов и шоссе…, авт. «Начальных оснований политической экономии». — Санкт-Петербург : ред. «Экономиста», 1863. — [2], 145 с.; 21. — (Переводы М. Н. Вернадской).
 Основные понятия политической, общественной или промышленной экономии : С присовокуплением слов. экон. яз. / Соч. Жозефа Гарнье, авт. «Трактата о политической экономии», «Трактата о финансах» и проч., проф. Уч-ща мостов и шоссе и Высш. коммерч. уч-ща; Пер. с 3-го испр. и доп. изд. Павел Кисловский. — Санкт-Петербург : тип. А. Траншеля, 1868. — 240, 6, [1] с.; 18.
 Общие начала статистики : Пер. с фр. : (Пособие учащимся) / [Соч.] Жозефа Гарнье, непрем. секретаря Полит.-экон. о-ва и проф. Уч-ща пут. сообщ. — Санкт-Петербург : тип. А. М. Котомина, 1869. — IV, 115 с.; 19.

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Политэкономы
Сенаторы Франции
Преподаватели Национальной школы мостов и дорог
Члены Академии моральных и политических наук
Похороненные на кладбище Монмартр
Президенты Общества политической экономии